Sultenabborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sultenabborrtjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Sultenabborrtjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (8,37 ha)
Sultenabborrtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (10,9 ha)
Sultenabborrtjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,

Se även
Sultabborrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn